Ljubač je lahko:
 Ljubač, Knin (Hrvaška)
 Ljubač, Dubrovnik (Hrvaška)
 Ljubač, Ražanac (Hrvaška)